Város-kút (Budapest): forrás, egyúttal középkori technikatörténeti emlék Budapest XII. kerületében
Város-kút (Kőszeg): 18. századi emlékmű Kőszegen